Fracassi ist der Familienname folgender Personen:
 Clemente Fracassi (1917–1993), italienischer Filmschaffender
 Giuseppe Fracassi (1916–1984), italienischer Politiker
 Cristoforo Fracassi (um 1900), italienischer Diplomat